Giungla di cemento (The Criminal) – film del 1960 diretto da Joseph Losey
Giungla di cemento (The Concrete Jungle) – romanzo di Charles Stross del 2004
Giungla di cemento (Selva de pedra) – telenovela del 1986 trasmessa da Rede Globo